Завражное — название населённых пунктов в России:

 Завражное — деревня в Борском районе Нижегородской области.
 Завражное — деревня в Чебоксарском районе Чувашии.

См. также